Tegelviken kan avse:

 Tegelviken, Kalmar – en stadsdel i Kalmar
 Tegelviken, Motala  – en stadsdel i Motala
 Tegelviken, Stockholm – en tidigare vik på Södermalm i Stockholm